Tenisový turnaj ATP Indianapolis Tennis Championships 2009 se konal ve dnech 20. - 26. července v americkém Indianapolis venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Atlanta Open
Tenis v USA v roce 2009